В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Роуан ():
 округ Роуан — штат Кентукки
 округ Роуан — штат Северная Каролина